Kotromanić István bosnyák bán (egyértelműsítő lap) 
Kotromanić (Ostojić) István (1400–1421) bosnyák király, Ostoja István elsőszülött törvényes fia
Kotromanić István Tamás (1412 körül–1461) bosnyák király, Ostoja István másodszülött, házasságon kívül született fia
Kotromanić (Tomašević) István (1438 körül–1463) bosnyák király, István Tamás elsőszülött fia